Centennial steht für:
 ein Zeitraum von 100 Jahren, siehe Jahrhundert
 Hyundai Centennial, ein Pkw-Modell von Hyundai, siehe Hyundai Equus
 eine Glühlampe in der kalifornischen Stadt Livermore, siehe Centennial Light
 Centennial Peak, Berg in den Prince Olav Mountains des Transantarktischen Gebirges

Centennial ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Centennial (Colorado)
 Centennial (Arizona)
 Centennial (Georgia)
 Centennial (Indiana)
 Centennial (Ohio)
 Centennial (Pennsylvania)
 Centennial (West Virginia)
 Centennial (Wyoming)
 Centennial City, (South Dakota)
 Centennial Heights (Michigan)
 Centennial Village (Delaware)

im NRHP gelistete Objekte:
 Centennial Bridge, in Center Valley, Pennsylvania, ID-Nr. 88000772
 Centennial Building, in Port St. Joe, Florida, ID-Nr. 96000230
 Centennial Depot, in Centennial, Wyoming, ID-Nr. 82001828
 Centennial Flour Mill, in Wenatchee, Washington, ID-Nr. 76001877
 Centennial Hall-Edward Waters College, in Jacksonville, Florida, ID-Nr. 76000589
 Centennial Home, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 01000960
 Centennial Malt House, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 05001281
 Centennial National Bank, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 71000721
 Centennial Neighborhood District, in Lafayette, Indiana, ID-Nr. 83003443
 Centennial Park, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 08000689
 Centennial Work Center, in Centennial, Wyoming, ID-Nr. 94000273
 Centennial-Eureka Mine, in Eureka, Utah, ID-Nr. 79003481